De Visserspoterne of Vischerspasterne was een van de vele poternes in de Nederlandse vestingstad Venlo.

De exacte ligging van deze poterne is niet overgeleverd, hoewel Hermans de poterne wel plaatst in de stadsmuur aan Maaszijde, nabij de Vissersgats, een verbinding tussen het Maasschriksel en de rivieroever, ergens ten noorden van de Maaspoort. De poterne moet al hebben bestaan in 1387. Ook werd deze poort bewaakt, en stond er vermoedelijk een wachthuisje bij de poterne.

Vestingwerk van Venlo